Cassida major — вид жуков подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в таких странах, как Алжир, Италия (Сицилия), Марокко, южная Португалия и южная Испания.

Экология и местообитания 
Кормовое растение — Centaurea acaulis (астровые — Asteraceae).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1874 году